Lech Wałęsa – sindacalista e politico polacco, Premio Nobel per la pace nel 1983, presidente della Polonia dal 1990 al 1995
 Walesa – film del 2013 diretto da Andrzej Wajda